

Biografia 
Nata a Magenta (MI) e cresciuta a Cerano (NO), dall'età di 8 anni pratica ginnastica a livello amatoriale; tesserata con il "Centro Ginnastica Moderna Cameri", il suo palmarès conta una medaglia d'argento vinta nel 2011 nella specialità del mini trampolino ai campionati nazionali GPT di Pesaro (III livello - 4ª fascia), una medaglia d'oro al volteggio e due d'argento nel mini trampolino e nel volteggio allo stesso campionato nel 2012, e una medaglia d'argento al corpo libero vinta nel 2012 ai campionati nazionali C.S.I. di Lignano Sabbiadoro.

Dopo essersi diplomata al liceo artistico, frequenta il corso di laurea in Design degli interni presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

Inizia la carriera nel mondo dello spettacolo nel 2011, partecipando al concorso di bellezza di Rai 1 Miss Italia come “Miss Sportiva Piemonte”, in cui si è classificata tra le trenta finaliste grazie ad un ripescaggio. Nell'inverno del 2012 ha partecipato al talent show di Canale 5 Italia's Got Talent, esibendosi come ginnasta. Nell'estate dello stesso anno partecipa come concorrente al varietà Veline, condotto da Ezio Greggio, dove vince la gara finale diventando la velina bionda dell'edizione 2012-2013 di Striscia la notizia (dal 24 settembre 2012 al 15 giugno 2013 e della connessa versione festiva Striscia la Domenica dal 30 settembre 2012 al 9 giugno 2013) insieme alla mora Alessia Reato..
Nel 2017 è una concorrente de L'isola dei famosi e viene eliminata nel corso della sesta puntata con il 43% dei voti. Ha creato un canale YouTube, dove svolge tutorial di allenamenti per la forma fisica.

Televisione 
 Miss Italia 2011 (Rai 1, 2011) - concorrente
 Italia's Got Talent (Canale 5, 2012) - concorrente
 Veline (Canale 5, 2012) - concorrente vincitrice
 Striscia la notizia (Canale 5, 2012-2013) - velina
 L'isola dei famosi 12 (Canale 5, 2017) - concorrente

Note

Collegamenti esterni 
 

Concorrenti de L'isola dei famosi
Studenti del Politecnico di Milano
Veline di Striscia la notizia